Havuluodot kan syfta på följande platser:

Finland 

 Havuluodot (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä, 
 Havuluodot (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar